Orfeus eller Orpheus kan syfta på:

 Orfeus – argonaut i den grekiska mytologin
 Orfeus och Eurydike – ett välkänt och ofta använt motiv ur den grekiska mytologin
 Orfeus – alternativt och främst äldre namn för den hypotetiska planeten Theia (hypotetisk planet)
 Orfeus (staty) – skulptur av Theodor Lundberg från 1905 (ej att förväxla med Orfeusgruppen)
 Orfeus i underjorden – operett av Jacques Offenbach (ej att förväxla med Orfeo (opera, Monteverdi))
 Orfeusgruppen – en fontänskulptur utförd 1926-1936 av Carl Milles

 Orpheus (film) – en amerikansk TV-film från 2006
 Orpheus (Telemann) – en tysk opera i tre akter med musik och libretto av Georg-Philipp Telemann
 Kvarteret Orpheus – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm
 3361 Orpheus – asteroid

Se även 
 Orfeo
 Orfeus och Eurydike (opera, Gluck) – en opera i tre akter med musik av Christoph Willibald Gluck